«Русское солнце» — сольный альбом российского рок-музыканта Александра Ф. Скляра с песнями Александра Вертинского, записанный и выпущенный в 2012 году при участии концерна «Союз» к 120-летнему юбилею артиста.

Интересоваться творчеством Вертинского Скляр начал довольно давно с подачи своего друга и учителя Евгения Головина, примерно в 1998 году он впервые приступил к исполнению его песен, постепенно осваивая репертуар. «Вертинский сильно на меня повлиял. После того как я его стал профессионально перепевать, эта стихия стала невольно захватывать меня как самостоятельно действующего артиста, проецирующего некоторые воображаемые моменты его творчества на себя».

Запись проходила в Государственном центральном музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки, помимо пятнадцати песен в трек-лист диска вошли также два стихотворения, прочитанные Анастасией Вертинской. Презентация альбома состоялась 5 ноября на сцене Московского международного Дома музыки, в этот же день состоялся официальный релиз альбома.

Список композиций

Участники записи 
 Александр Ф. Скляр — вокал, гитара;
 Александр Белоносов — рояль;
 Анастасия Вертинская — чтение стихов (8, 16);
 Алексей Рыславский — контрабас;
 Алексей Дулькевич — скрипка.
 «Романтик-квартет» в составе
 Сергей Асташонок — виолончель;
 Владислав Народицкий — скрипка;
 Михаил Болховитин — скрипка;
 Андрей Усов — альт.

Примечания

Ссылки 
 Русское солнце — прослушивание альбома на сайте Яндекс.Музыка
 Официальный сайт Александра Ф. Скляра
 "Правда 24": Александр Скляр о Вертинском и русском роке

Альбомы Александра Ф. Скляра
Трибьют-альбомы Александру Вертинскому